Connecticut Route 372
 Georgia State Route 372
 Maryland Route 372
 Nevada State Route 372
 New York State Route 372
 Ohio State Route 372
 Pennsylvania Route 372
 Virginia State Route 372
 Wyoming Highway 372